Plusieurs lycées portent le nom d'Alexandre Dumas :

 Lycée Alexandre-Dumas à Saint-Cloud en France ;
 Lycée Alexandre-Dumas à Port-au-Prince à Haïti ;
 Lycée international Alexandre-Dumas à Alger en Algérie ;
 .